Макклюр, Макклур, МакКлюр, МакКлур, Мак-Клур () — фамилия.

 Макклюр, Вики (род. 1983) — английская актриса.
 Макклюр, Дейв (род. 1966) — американский предприниматель.
 Макклюр, Кэндис (род. 1980) — канадская актриса.
 Макклюр, Майкл (1932—2020) — американский поэт, писатель, сценарист, актёр, кинорежиссер и автор песен.
 Мак-Клур, Роберт (1807—1873) — британский полярный исследователь, первооткрыватель Северо-Западного прохода.
 Макклюр, Тани (род. 1958) — американская певица, актриса и режиссёр.
 Макклюр, Уилберт (1938—2020) — американский боксёр средней весовой категории.

Вымышленный персонаж 
 Трой Макклюр — персонаж мультсериала «Симпсоны».

Географический объект 
 Мак-Клур — пролив, отделяющий острова Мелвилл (остров, Канада), Принс-Патрик и Эглинтон от острова Банкс в Канадском Арктическом архипелаге